Образование предоставляется на следующих уровнях:

Дошкольный уровень образования 
Ребенок посещает одну из следующих школ:
 государственный детский сад (dimosio nipiagogeio),
 общинный детский сад (koinotiko nipiagogeio) или
 частный детский сад (idiotiko nipiagogeio).
Дети ходят в детский сад до того времени, когда им исполнится 5 лет 8 месяцев.

Начальный уровень образования 
Ученики посещают государственную
 начальную школу (dimosio dimotiko scholeio) или
 частную начальную школу (ιδιωτικό δημοτικό σχολείο) в течение 6 лет.
Ученики начинают начальное образование в 5 лет 8 месяцев, а по окончании этой ступени обучения они получают выпускной сертификат (apolytirio), позволяющий им начать обучение в гимназии (γυμνάσιο).

Средний уровень образования 
Ученики посещают
 гимназию
 низшую среднюю школу (gymnasium, gymnasio), в течение 3 лет.

После успешного окончания гимназии ученики получают выпускной сертификат (apolytirio), который позволяет им начать обучение в высшей средней школе. Высшее среднее образование в течение следующих 3 лет ученики получают в
 лицеях (lyceum, lykeio)
 технических профессиональных школах (techniki scholi)

По окончании высшего среднего образования ученики получают выпускной сертификат (apolytirio), позволяющий им начать обучение в высших учебных институтах или университете.

Среднее образование также можно получить и в частных школах, которые разрабатывают образовательные программы, обычно длящиеся 6-7 лет.

Высшее образование 
Молодые люди посещают университеты, другие государственные высшие учебные заведения и колледжи, предлагающие различные программы обучения.

Дополнительная информация 
 Система образования на Кипре
 Образование на Кипре

Образование на Кипре